Друффель () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Друффель, Август фон (1841—1891) — немецкий историк.
 Друффель, Петер (1848—1903) — немецкий композитор.